As-Saura (miasto) – miasto w Syrii
 As-Saura (dzielnica) – dzielnica Bagdadu